Mezquite Gordo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mezquite Gordo, Sinaloa, Mocorito, 
 Mezquite Gordo, Michoacán de Ocampo, José Sixto Verduzco, 
 Mezquite Gordo, Veracruz, Pueblo Viejo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar